Verelst ist der Familienname folgender Personen:

 Pieter Verelst (* um 1620; † um 1678), holländischer Maler
 Sam Verelst (* 1991), belgischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Verhelst